Rubiácea pode ser:
 Rubiaceae, tradicional família botânica; ou,
 Rubiácea, município do Estado de São Paulo, Brasil.